Nicolás Geovanny Asencio Espinoza (Machala, 26 de abril de 1975) é um futebolista profissional equatoriano, atacante, milita no CD Atlético Audaz.

Carreira 
Asencio representou a Seleção Equatoriana de Futebol na Copa do Mundo de 2002.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas do Equador
Jogadores da Seleção Equatoriana de Futebol
Naturais de Machala
Jogadores da Copa América de 1995
Jogadores da Copa América de 1999
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Nascidos em 1975
Futebolistas do Barcelona Sporting Club
Futebolistas do Club de Deportes Cobreloa
Futebolistas do Millonarios Fútbol Club
Futebolistas do Club Deportivo Jorge Wilstermann
Futebolistas do Club Deportivo Estudiantes Tecos